Kroneiche steht für verschiedene Bäume:

 Kroneiche (Kellenhusen) in Schleswig-Holstein 
 Kroneiche (Engenhahn) in Hessen